L’Armée du nécromant est le premier tome de la série de bande dessinée Kaamelott, inspirée de la série télévisée éponyme.
Ce premier opus est sorti aux éditions Casterman le , soit quelques semaines après la sortie du  de la série en DVD, et deux jours après la fin de la diffusion du  sur M6.

Synopsis 
Bohort est en émoi : depuis quelques jours, des morts-vivants isolés s’approchent du château, ils sont rapidement neutralisés par Grüdü. Interrogé sur ses terres, Guethenoc indique à Arthur que les zombies proviennent des montagnes proches. Lors d’une réunion de la table ronde, le roi décide de partir en mission avec Léodagan, Lancelot, père Blaise et Bohort. La nuit, la Dame du Lac, lui offre le médaillon du chasseur, qui permet d’obtenir un cercle de chaleur de quinze pieds de rayon pendant deux secondes.

Sur le chemin, les chevaliers essayent de passer dans un tunnel pour raccourcir le trajet, mais rencontrent la bête (une sorte de castor géant) en train d’hiberner et décident de faire demi-tour. Arrivés dans la montagne, ils croisent plusieurs morts-vivants, de plus en plus résistants. Le groupe se querelle car Bohort ne participe pas aux combats, et les prières du père Blaise sont sans effet. Entre-temps, Perceval, Karadoc et Merlin décident eux aussi d’aller chasser les morts-vivants. Un peu plus tard, après une énième dispute, Léodagan fait demi-tour pour rentrer à Kaamelott, mais c’est à ce moment qu’il se fait attaquer par une dizaine de morts-vivants. Il est rejoint par l’ensemble des chevaliers, mais ils ne peuvent pas prendre le dessus. Une avalanche se produit alors, qui met en fuite les morts-vivants et la neige recouvre les chevaliers. Arthur fait fondre la neige grâce au médaillon. 

Le soir, les chevaliers arrivent au camp des morts-vivants. Grâce à ses prières, Père Blaise arrive à lancer un éclair sur un des gardes. Puis Arthur et ses acolytes sont arrêtés par le nécromant et son secrétaire. Le chef des morts avait prévu que les deux mille têtes attaquent Kaamelott en une seule fois, mais il découvre que le secrétaire avait pris l’initiative de les envoyer un par un, ce qui n’avait pas le résultat espéré. Tous les morts vivants restant se mettent à la poursuite d’Arthur, mais les héros parviennent à les distancer grâce à des luges. Finalement, ils attirent leurs ennemis dans le tunnel, et réveillent la bête. Le nécromant est tué par la bête, et sa mort met aussitôt à terre l’armée des morts.

Versions 
L’Armée du nécromant est disponible en deux versions, une version simple et une version « de luxe », possédant quelques bonus.

L’édition de luxe présente les caractéristiques suivantes :

 couverture différente avec logo gaufré en couleur dorée (inspiré de la titraille des coffrets DVD) ;
 les 46 pages de l’histoire sont en noir et blanc sur papier crème épais ;
 16 pages de supplément, avec entre autres une interview d’Alexandre Astier et des croquis de Steven Dupré.

Voir aussi

Liens externes 
 Fiche de L’Armée du nécromant, chez Casterman
 Fiche de L’Armée du nécromant – édition de luxe, chez Casterman
 Publicité, sur le site de Steven Dupré

Album de la série Kaamelott
Album de bande dessinée sorti en 2006